Fiore del deserto (The Winning of Barbara Worth) – film del 1926 diretto da Henry King
Fiore del deserto (Desert Flower) – film del 2009 diretto da Sherry Hormann
Fiore del deserto (Desert Flower) – libro autobiografico del 1998 di Waris Dirie